Pașcani se poate referi la:

 Localități din România
 Pașcani - municipiu din județul Iași
 Localități din Republica Moldova
 Pașcani - sat în cadrul comunei Manta raionul Cahul
 Pașcani - localitate centru de comună din raionul Criuleni
 Pașcani - localitate centru de comună din raionul Hîncești

Vezi și 
 "pașcă"

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din ucraineană